Abierto Mexicano TELCEL 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Abierto Mexicano TELCEL rozgrywany w dniach 27 lutego–3 marca 2012 roku w Acapulco na kortach ziemnych o puli nagród 1 155 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Meksyku